Лупа може да се отнася за:

 Лупа, оптичен инструмент;
 Капитолийската вълчица (), откърмила Ромул и Рем;
 Огюст Лупа, герой в романи на Джон Лескроарт.